Rete Malpighii (lat. für Netz des Malpighi) steht für:

 das Rete epidermale, das Stratum basale und spinosum der Oberhaut, siehe Epidermis (Wirbeltiere)
 das Rete mirabile